Franciso Montaña puede referirse a:

 Francisco Montaña: (¿? - 1925) político colombiano.
 Francisco Montaña Ibañez: escritor colombiano.

Estructuras 

 Iglesia de San Francisco de la Montaña: Templo católico ubicado en la población de San Francisco de la Montaña de la Provincia de Veraguas.